

Cinema 
Nikita – film del 1990 di Luc Besson
Nikita - Spie senza volto – film del 1988 di Richard Benjamin

Letteratura 
Nikita – racconto di Carlo Lucarelli pubblicato inizialmente nel 1991, il primo col personaggio dell'ispettore Coliandro

Musica 
Nikita – singolo di Elton John del 1985, dall'album Ice on Fire
NikitA – gruppo musicale ucraino

Onomastica
Nikita – forma russa e macedone del nome proprio di persona Niceta

Televisione 
Nikita – personaggio immaginario, protagonista di due serie televisive:
Nikita – serie televisiva canadese del 1997
Nikita – serie televisiva statunitense del 2010

Altro 
Nikita – arma immaginaria ricorrente nella serie videoludica  Metal Gear